Saqqarlii bezeichnet:
 Saqqarlii (Inselgruppe, Inussuttusut), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saqqarlii (Inselgruppe, Simiutarsuaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saqqarlii (Inselgruppe, Qasigiannguit), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland